Carlos Eduardo Novaes – scrittore, commediografo e umorista brasiliano
 Francisco Carlos Novaes – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Gabriel Novaes – calciatore brasiliano
 Giuseppe de Novaes – presbitero portoghese
 Letícia Novaes – cantautrice e attrice brasiliana
 Luiz Gustavo Novaes Palhares noto come Luizão – calciatore brasiliano
 Magno Macedo Novaes – calciatore brasiliano
 Marcello Novaes – attore brasiliano
 Priscilla Novaes Leone, nota come Pitty – cantante brasiliana
 Rafael de Souza Novaes, noto come Rafinha – giocatore di calcio a 5 brasiliano